Hydroxyl (chemische formule: OH) kan verwijzen naar:
een hydroxylgroep (-OH)
het hydroxylradicaal (OH·)
het hydroxide-ion (OH−)